Луис може да се отнася за:

Личности 
 Леона Луис (р. 1985), английска певица

География 
 Великобритания
 Луис, град в Англия
 Люис, остров на Шотландия

 Окръзи в САЩ
 Луис (окръг, Айдахо)
 Луис (окръг, Вашингтон)
 Луис (окръг, Западна Вирджиния)
 Луис (окръг, Кентъки)
 Луис (окръг, Мисури)
 Луис (окръг, Ню Йорк)
 Луис (окръг, Тенеси)

Вижте също 
 Луис и Харис